Barni steht für:

 Barni (Lombardei), italienische Gemeinde in der Provinz Como

Personen (alternative Schreibweise):
 Ziya’-ud-Din Barani (1285–nach 1357), indischer Historiker
 Sayed Muzaffar Hussain Burney (1923–2014), indischer Politiker und Sachbuchautor

Siehe auch:
 Barny